TUIfly Nordic
Think Nordic
Nordic walking
King of the Nordic Twilight

Desambiguação